Mark Turner – linguista e ricercatore statunitense
 Mark Turner – musicista statunitense
 Mark Turner – atleta neozelandese